

Sigle 
 Low frequency oscillator – oscillatore a bassa frequenza.

Codici 
 LFO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kelafo (Etiopia).

Musica 
 LFO – gruppo musicale britannico.
 LFO – singolo del gruppo omonimo del 1990.
 LFO (Lyte Funky Ones) – gruppo musicale pop statunitense.
 LFO – album discografico dei Lyte Funky Ones del 1999.